Graboszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Graboszewo, un village du powiat de Słupca ;
 Graboszewo, un village du powiat de Wągrowiec.